Por Ley Antiterrorista, puede referirse a:

Ley Antiterrorista de España, publicada en 1979.
Ley Antiterrorista de Chile, publicada en 1984.
Ley Antiterrorista de Argentina, publicada en 2007.